Kenji Mizoguchi, (1898-1956) réalisateur japonais
Hajime Mizoguchi, (né en 1960) compositeur japonais